Cette page dresse la liste des dirigeants de banque centrale des États souverains (première partie) et d’autres entités infra-nationales ou supranationales (deuxième et troisième parties).

Banques centrales des États souverains

Banques centrales d’entités infra-nationales

Banques centrales supranationales

Note(s)

Liens externes
« Central Bank Governors »
Group of Thirty
Conseil monétaire de l’Eastern Caribbean Central Bank

Liste de personnalités politiques